Стариград — одна з назв німецького міста Ольденбург 
 Стариград — поселення в Копривницько-Крижевецькій жупанії Хорватії
 Стариград — громада в Задарській жупанії Хорватії